Pałac w Czerńczycach (powiat polkowicki)
 Pałac w Czerńczycach (powiat wrocławski)
 Pałac w Czerńczycach (powiat ząbkowicki)